Documents:
 Carta (comunicació), missiva o lletra
 Carta de presentació, de sol·licitud o de motivació
 Carta de recomanació
 Carta d'agraïment
 Carta de resignació
 Carta de reclamació
 Carta d'amor
 Carta al director, subgènere periodístic
 Carta o epístola, escrit amb finalitats de comunicació, literàries o de predicació religiosa
 Encíclica o carta circular enviada a totes les esglésies d'una zona concreta
 Carta (diplomàcia)
 Carta de les Nacions Unides
 Carta credencial, document que el cap d'estat d'un estat sobirà dirigeix a un altre cap d'estat, comunicant-li el nomenament de determinada persona
 Carta de crèdit o Targeta de crèdit, dispositiu de plàstic amb una banda magnètica, de vegades un microxip que serveix per a fer pagaments.
 Carta patent, document del nomenament d'un funcionari consular
 Carta de ciutadà
 Carta de precària, contracte pel qual el propietari cedia l'usdefruit d'unes terres
 Carta magna o constitució
 Carta de poblament o carta pobla, privilegi en què el sobirà o un senyor concedia a una comunitat
 Carta atorgada o carta de franquesa, privilegi concedit als habitants d'una població o d'un territori
 Carta apostòlica o butlla, escrit del Papa de Roma
 Carta Magna o Magna Carta Libertarium, document aprovat pel rei anglès Joan Sense Terra el 1215
 Joc: Carta o naip de la baralla de cartes per jocs de cartes
 Televisió: Carta d'ajust, senyal de prova de televisió
 Matemàtiques: Carta (topologia), un homeomorfisme d'un subconjunt obert d'un espai topològic en l'espai euclidià

Vegeu també: Carta blanca (desambiguació)